Кудлик — українське прізвище.

 Кудлик Роман Михайлович (1941—2019) — український поет, критик.
 Кудлик Мар'яна Романівна (*1965) — українська мисткиня, майстер народної вишивки.